Delmas puede estar referido a:

Personas 
 Bénédicte Delmas (1972-), actriz de televisión, directora y guionista francesa.
 Jacques Chaban-Delmas (1915-2000), político francés.
 Mireille Delmas-Marty (1941-), jurista francesa y miembro del Instituto de Francia.

Divisiones administrativas

Haití 
 Delmas, comuna haitiana del departamento de Oeste.